Dave Green (1942) – musicista inglese
 Dave Green (1949) – giocatore di football americano statunitense
 Dave Boy Green (1953) – pugile britannico
 Dave Green (1959) – astrofisico britannico
 Dave Green (1983) – regista statunitense

Pagine correlate 
David Green
David Greene